Rollins är ett efternamn inom den engelskspråkiga världen som kan ha härletts antingen från Roland eller Rollo.

 Brianna Rollins, (född 1991), amerikansk friidrottare
 Edward H. Rollins (1824–1889), amerikansk politiker och affärsman
 Henry Rollins (född 1961), amerikansk musiker och författare
 John W. Rollins (1916–2000), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Delaware
 Kenny Rollins (1923–2012), amerikansk basketspelare
 Kevin Rollins (född 1952), amerikansk affärsman och filantrop
 Phil Rollins (född 1934), amerikansk basketspelare
 Reed Clark Rollins (1911–1998), amerikansk botanist
 Seth Rollins (född 1986), amerikansk wrestlare
 Sonny Rollins (född 1930), amerikansk jazzsaxofonist

Referenser 

Engelska efternamn